Amárantos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Amárantos (ort i Grekland, Nomós Kardhítsas), Thessalien, 
 Amárantos (ort i Grekland, Trikala), Thessalien, 

Robotskapade Greklandförgreningar